

Persone 
 Émile Aillaud (1902-1988) – architetto francese
 Frédéric Aillaud (1857-1924) – politico francese
 Gilles Aillaud (1928-2005) – pittore e drammaturgo francese
 León Aillaud – governatore di Veracruz
 Louis Aillaud – presidente della squadra di calcio dell'Olympique Marsiglia

Altro
 Tours Aillaud – gruppo di palazzi residenziali a Nanterre in Francia